Pommernwerft steht für

 Siedlung Pommernwerft, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewohnte Siedlung in der ehemaligen Stadt Swinemünde, heute die polnische Stadt Świnoujście
 Pommernwerft AG, 1917 in Berlin als Aktiengesellschaft gegründetes Schiffbauunternehmen mit einer Werft an der Oder bei Stettin
 Pommernwerft GmbH, 1919 mit Sitz in Berlin gegründetes Unternehmen mit Schiffbau in Swinemünde
 Pommernwerft, 1895 auf der Schlossinsel von Wolgast gegründetes Schiffbauunternehmen, siehe Wolgaster Schiffswerft